Roger de Foix est un nom qui a été porté par plusieurs membres de la famille comtale de Foix, notamment :
 Roger Ier de Foix, comte de Foix
 Roger II de Foix, comte de Foix
 Roger III de Foix, comte de Foix de 1124 à 1148
 Roger IV de Foix, comte de Foix de 1241 à 1265